Kotasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,73, long 26,86),  (1,2 km²)
3. Kotasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (0 ha)
4. Kotasaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu,  (0 ha)
5. Kotasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,35, long 24,71),  (0 ha)
6. Kotasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,52, long 24,72),  (4 ha)
7. Kotasaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (2 ha)
8. Kotasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,56, long 26,16),  (2 ha)
9. Kotasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,56),  (1 ha)
10. Kotasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,64, long 25,65),  (0 ha)
11. Kotasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,53, long 26,11), 
12. Kotasaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi, lat 63,63, long 25,97),  (0 ha)
13. Kotasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,50, long 28,36),  (4 ha)
14. Kotasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 28,91),  (28 ha)
15. Kotasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,25, long 29,72), 
16. Kotasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,78, long 25,31),  (1 ha)
17. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,45, long 27,90),  (0 ha)
19. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,30, long 27,88),  (0 ha)
20. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,55, long 27,77), 
21. Kotasaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,41, long 27,85), 
22. Kotasaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,53, long 28,03),  (1 ha)
23. Kotasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,41, long 24,98),  (7 ha)
24. Kotasaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland),  (2 ha)
26. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,89, long 26,13),  (0 ha)
27. Kotasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,08, long 28,22), 
28. Kotasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,21, long 28,20),  (2 ha)
29. Kotasaari (ö i Saarijärvi, Horonjärvi),  (0 ha)
31. Kotasaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (3 ha)
33. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,37, long 26,51),  (0 ha)
34. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,41, long 26,95), 
35. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,61, long 26,88), 
36. Kotasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 65,88, long 26,74),  (1 ha)
37. Kotasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,28, long 25,51),  (1 ha)
39. Kotasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,66, long 28,84), 
40. Kotasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,76, long 28,88),  (0 ha)
41. Kotasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 29,06),  (1 ha)
42. Kotasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,84, long 26,47),  (1 ha)
43. Kotasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,43, long 29,50),  (0 ha)
44. Kotasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,33, long 29,64),  (1 ha)
45. Kotasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,22, long 27,64),  (5 ha)
46. Kotasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,95, long 28,63),  (3 ha)
47. Kotasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,21, long 25,12),  (2 ha)
48. Kotasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 60,95, long 25,93),  (0 ha)
49. Kotasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,36, long 30,65),  (3 ha)
50. Kotasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,51, long 29,14),  (0 ha)
51. Kotasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,06, long 28,69),  (0 ha)
52. Kotasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,22, long 28,83),  (9 ha)
54. Kotasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,51, long 29,24),  (0 ha)
55. Kotasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,39, long 27,48),  (0 ha)
56. Kotasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,96, long 29,60),  (1 ha)
57. Kotasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (2 ha)
58. Kotasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,77, long 27,49),  (0 ha)
59. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,01, long 27,99), 
60. Kotasaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg), 
61. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,97, long 26,93),  (1 ha)
62. Kotasaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (33 ha)
63. Kotasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (0 ha)
64. Kotasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (1 ha)
65. Kotasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,99, long 27,50),  (0 ha)
66. Kotasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,91, long 27,25),  (1 ha)
67. Kotasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
68. Kotasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,63, long 28,32),  (20 ha)
69. Kotasaari (ö i Pöyrisjärvi, Enontekis), ö, Lappland, Tunturi-Lappi,  (4 ha)
70. Kotasaari (ö i Pihtipudas, Muurasjärvi),  (2 ha)
71. Kotasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,88, long 28,08),  (1 ha)
72. Kotasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,86, long 28,48),  (1 ha)
73. Kotasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,27, long 28,14),  (19 ha)
74. Kotasaari (ö i Viitasaari, Ilmolahti),  (1 ha)
75. Kotasaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar